plurale di tacchino (Meleagris)
 Meleagris gallopavo – tacchino comune

Persone
 Alvaro Tacchini (1951) – storico e insegnante italiano
 Carlo Tacchini (1943-2021) – ex calciatore italiano
 Carlo Tacchini (1995) – canoista italiano
 Pietro Tacchini (1838-1905) – astronomo, astrofisico e meteorologo italiano
 Roberto Tacchini (1940) – ex calciatore italiano
 Sergio Tacchini (1938) – stilista, imprenditore ed ex tennista italiano
 Walter Tacchini (1937) – pittore, scultore e sceneggiatore italiano

Altro
 8006 Tacchini – asteroide della fascia principale
 Cratere Tacchini – cratere lunare 
 Free Birds - Tacchini in fuga – film d'animazione del 2013 diretto da Jimmy Hayward
 I tacchini – dipinto di Claude Monet
 Sergio Tacchini – società di abbigliamento sportivo